Заградци могу бити:

 Заградци (Гацко), насељено мјесто у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Заградци (Нетретић), насељено мјесто у општини Нетретић, Карловачка жупанија, Република Хрватска